Барруэло-де-Сантульян () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтания-Палентина. Занимает площадь 53,30 км². Население — 1479 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 113 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del Ayuntamiento
 Polígono Industrial de Barruelo de Santullán
 Programa Vivo mi Pueblo y Censo Provincial de Suelo y Vivienda
 Programa Vida y Calidad
 La Tejeda de Tosande

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии